Вольновка — название населённых пунктов.

Россия 
 Вольновка — деревня в Аткарском районе Саратовской области.
 Вольновка — посёлок в Саратовском районе Саратовской области.